I audiologi: Okklusion fremkommer når udgangen af øregangen er tilstoppet af f.eks. et høreapparat. Lyde trænger kun dårligt igennem via øregangen, så lyd transporteret via benledning er dominerende, hvorfor personen oplever som at de lave frekvenser bliver fremhævet. Specielt egen stemme og tygge-lyde er stærkt generende for personen, hvorfor det er ønskeligt at høreapparatet åbnes med en "vent". Dette kan dog medføre akustisk tilbagekobling imellem højttaler og mikrofon, som sidder tæt på hinanden. Nyere digital signalbehandling har dog gjort det muligt at undertrykke akustisk tilbagekobling, hvorfor venten er blevet gjort muligt. Dog skal en nøje afstemning imellem vent størrelse, akustisk tilbagekoblingssignal og forstærkning foretages af audiologen der tildeler høreapparatet. 

Oto-rhino-laryngologi